Digesetive peut être
 digestive, féminin de l’adjectif digestif (« relatif à l’appareil digestif ») ;
 digestive, type de biscuit anglais.